Norrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sverige

Blekinge
Norrsjön (Backaryds socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (4,6 ha)
Norrsjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (3,9 ha)
Norrsjön (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (16,1 ha)
Norrsjön (Tvings socken, Blekinge) (Norra Bredasjön), sjö i Karlskrona kommun,  (7,25 ha)
Norrsjön (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,

Småland ok
Norrsjön (Bringetofta socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (11,8 ha)
Norrsjön (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (17,6 ha)
Norrsjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (12,4 ha)
Norrsjön (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (64 ha)
Norrsjön (Hjärtlanda socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (44,4 ha)
Norrsjön (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (8,55 ha)
Norrsjön (Nydala socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Norrsjön (Sjösås socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (3,33 km²)
Norrsjön (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (18,3 ha)
Norrsjön (Vissefjärda socken, Småland, 626313-148095), sjö i Emmaboda kommun,  (8,33 ha)
Norrsjön (Vissefjärda socken, Småland, 627728-149184), sjö i Emmaboda kommun,  (5,83 ha)
Norrsjön (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (3 ha)

Västergötland
Norrsjön (Revesjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (13,6 ha)
Norrsjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,

Östergötland
Norrsjön (Bjälbo socken, Östergötland), sjö i Mjölby kommun, 
Norrsjön (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (68,9 ha)
Norrsjön (Tjällmo socken, Östergötland, 651636-147546), sjö i Motala kommun,  (8 ha)
Norrsjön (Tjällmo socken, Östergötland, 652098-147433), sjö i Motala kommun,  (9,91 ha)
Norrsjön (Ljungs socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (9,21 ha)

Södermanland
Norrsjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun,  (5,47 ha)

Närke
Norrsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Norrsjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,

Västmanland
Norrsjön (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (42,3 ha)
Norrsjön (Ramsbergs socken, Västmanland, 661327-147837), sjö i Lindesbergs kommun,  (8,11 ha)
Norrsjön (Ramsbergs socken, Västmanland, 663148-146325), sjö i Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun,  (2,97 km²)
Norrsjön (Sura socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (74,7 ha)

Uppland
Liss-Norrsjön, sjö i Norrtälje kommun,  (25 ha)
Norrsjön (Almunge socken, Uppland, 663974-162291), sjö i Uppsala kommun,  (26,1 ha)
Norrsjön (Almunge socken, Uppland, 664671-162521), sjö i Uppsala kommun,  (7,32 ha)
Norrsjön (Frötuna socken, Uppland, 662320-166899), sjö i Norrtälje kommun, 
Norrsjön (Frötuna socken, Uppland, 662632-166862), sjö i Norrtälje kommun,  (9,64 ha)
Norrsjön (Funbo socken, Uppland), sjö i Knivsta kommun och Uppsala kommun,  (16,2 ha)
Norrsjön (Knutby socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (1,89 km²)
Norrsjön (Länna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (4,69 ha)
Norrsjön (Riala socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (9,76 ha)
Norrsjön (Roslags-Kulla socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (7,37 ha)
Norrsjön (Söderby-Karls socken, Uppland, 664231-166294), sjö i Norrtälje kommun,  (9,04 ha)
Norrsjön (Söderby-Karls socken, Uppland, 664749-166396), sjö i Norrtälje kommun,  (9,7 ha)
Norrsjön (Söderby-Karls socken, Uppland, 665116-166345), sjö i Norrtälje kommun,  (39,9 ha)
Norrsjön (Össeby-Garns socken, Uppland), sjö i Vallentuna kommun,  (15,8 ha)

Dalarna
Norrsjön (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (57,9 ha)
Norrsjön (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (12,5 ha)

Hälsingland
Norrsjön (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (2,42 km²)
Norrsjön (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (32,2 ha)
Norrsjön (Bollnäs socken, Hälsingland, 679536-152280), sjö i Bollnäs kommun,  (30,2 ha)
Norrsjön (Bollnäs socken, Hälsingland, 680049-152438), sjö i Bollnäs kommun,  (84,6 ha)
Norrsjön (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (26,3 ha)

Jämtland
Norrsjön (Fors socken, Jämtland, 698264-154814), sjö i Ragunda kommun,  (39,4 ha)
Norrsjön (Fors socken, Jämtland, 699634-154045), sjö i Ragunda kommun,  (29,5 ha)
Norrsjön (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (1,53 km²)
Norrsjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (8,56 ha)

Medelpad
Norrsjön (Indals socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (53,7 ha)
Norrsjön (Selångers socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (6,69 ha)
Norrsjön (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (70,9 ha)

Ångermanland
Lill-Norrsjön, sjö i Sollefteå kommun,  (14,5 ha)
Norrsjön (Helgums socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (25,7 ha)
Norrsjön (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (5,55 ha)
Norrsjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (21,3 ha)
Stor-Norrsjön, sjö i Sollefteå kommun,  (67,4 ha)

Västerbotten
Norrsjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (11,6 ha)

Norrbotten
Norrsjön, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (1,09 km²)

Lappland
Norrsjön (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (47 ha)
Norrsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (68,9 ha)

Se även
Norrasjön
Norresjön
Nördsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn